«Мой ангел» () — название ряда произведений (фильмов, песен и т.д.), преимущественно франкоязычных.  

  — песня в репертуаре французской певицы Нольвенн Леруа.
  — французско-бельгийский фильм 2004 года режиссёра Сержа Фридмана.
 «Мой ангел» — бельгийский фильм 2016 года режиссёра Гарри Клевена.
 «Мой ангел» — российский фильм 2019 года режиссёра Александра Канановича.